Flemington puede referirse a los siguientes lugares:
 Flemington (Georgia), pueblo en el condado de Liberty, estado estadounidense de Georgia. 
 Flemington (Misuri), villa en el condado de Polk, estado estadounidense de Misuri.
 Flemington (Nueva Jersey), borough en el condado de Hunterdon, estado estadounidense de Nueva Jersey.
 Flemington (Pensilvania), borough en el condado de Clinton, estado estadounidense de Pensilvania.
 Flemington (Virginia Occidental), pueblo en el condado de Taylor, estado estadounidense de Virginia Occidental.
 Municipio de Flemington, municipio en el condado de Polk, estado estadounidense de Misuri.